

Мусино — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Мусино — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан
 Мусино — присілок, Учалинський район, Башкортостан

Див. також 
 Маломусино
 Новомусино
 Старомусино